! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 145001–145100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 145101–145200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 145201–145300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 145301–145400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 145401–145500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 145501–145600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 145601–145700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 145701–145800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 145801–145900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 145901–146000 [ editare]

Lista planetelor minore (145001-146000)